Rickie Lee Lambert (Kirkby, 1982. február 16. –) angol válogatott labdarúgó csatára.

Pályafutása

Statisztika 

2014. május 11. szerint

Fordítás

További információk 
saintsfc.co.uk profil

Angol labdarúgók
Labdarúgócsatárok
1982-ben született személyek
A Blackpool labdarúgói
A Macclesfield Town labdarúgói
A Stockport County labdarúgói
A Rochdale labdarúgói
A Bristol Rovers labdarúgói
A Southampton labdarúgói
A Liverpool FC labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A West Bromwich labdarúgói
Élő személyek